Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum
 el nombre común de la planta Vicia lutea